

Geografia 
 Francia
 Esquirol – stazione della metropolitana di Tolosa
 Spagna
 L'Esquirol –  comune nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Corinne Esquirol – ex cestista francese
 Jean-Étienne Dominique Esquirol – psichiatra e scienziato francese
 Josep Maria Esquirol – filosofo, saggista e accademico spagnolo